Джордж Каткарт (; , Ренфрушир, Шотландия — , Инкерман, Российская империя) — британский генерал.

Биография 
Младший сын генерала и дипломата Уильяма Каткарта.

В 1813 и 1814 годах находился в главной квартире союзников и собранные при этом интересные наблюдения изложил в сочинении: «Commentaries on the war in Russia and Germany in 1812 and 1813» (Л., 1850). В 1815 году участвовал в битве при Ватерлоо. За участие в наполеоновских войнах был награждён российским Орденом Святого Георгия.

Командовал войсками, подавившими Канадское восстание.

В 1852 году Каткарт был послан в Капскую колонию и руководил там военными действиями против кафров (коса), о чём его сочинение «Correspondence relative to his military operations in Kaffraria» даёт много интересной информации.

В Крымскую войну командовал 4-й дивизией британской армии и был убит в битве при Инкермане. Похоронен неподалёку на английском военном кладбище на холме, названном в честь генерала холмом Каткарта.

После гибели Каткарта, как писал известный южноафриканский писатель , «люди впервые услышали о русских. И хотя англичане настаивали, что русские такие же белые, как и они сами, амакоса знали, что это ложь. Русские — черный народ. Это духи воинов амакоса, которые погибли в раз­ных войнах против английских колонизаторов.»

Примечания

Литература 
 
 

Генералы Великобритании
Погибшие в Крымскую войну
Участники Наполеоновских и Революционных войн
Участники Крымской войны (Великобритания)
Участники Альминского сражения
Участники Инкерманского сражения